Хмелевое — название населённых пунктов.

Россия 
 Хмелевое — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Хмелевое — село в Бубновском сельском поселении Корочанского района Белгородской области.
 Хмелевое — хутор в Кощеевском сельском поселении Корочанского района Белгородской области.
 Хмелевое — село в Красненском районе Белгородской области.
 Хмелевое — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Хмелевое — село в Фатежском районе Курской области.
 Хмелевое — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Хмелевое — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Хмелевое — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Хмелевое — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Хмелевое — село в муниципальном образовании город Ефремов Тульской области.
 Хмелевое — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Хмелевое — посёлок в Ильинецком районе Винницкой области.
 Хмелевое — посёлок в Бердичевском районе Житомирской области.
 Хмелевое — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Хмелевое — с 1946 по 1992 г. название села Берлин в Бродовском районе Львовской области.

См. также 
 Новое Хмелевое
 Старое Хмелевое